Haddenham (Buckinghamshire)
 Haddenham (Cambridgeshire)